przeznaczenie – los, dola, fatum, fortuna; predestynacja; 

 Filmy i seriale telewizyjne
 Przeznaczenie – polski film z 1928 roku
 Przeznaczenie – sowiecki melodramat filmowy z 1977 roku
 Przeznaczenie – polski film biograficzny z 1983 roku

 Przeznaczenie – australijski film sci-fi z 2014 roku
 Przeznaczenie – polski serial telewizyjny z 2010 roku

 Muzyka
 Przeznaczenie – album muzyczny Eweliny Flinty
 Przeznaczenie – singel Eweliny Flinty